Epineuil kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Épineuil, kommun i departementet Yonne, 
 Épineuil-le-Fleuriel, kommun i departementet Cher,